La Casa Roja (Banyeres del Penedès), masia del Baix Penedès
 La Casa Roja (Sant Pere de Ribes), masia del Garraf
 La Casa Roja (l'Esquirol), masia d'Osona